Nikopolis, Nicopolis of Nikopol kan verwijzen naar:
 Nikopol (Bulgarije) (vroeger Nicopolis); een middeleeuws stadje in de Bulgaarse oblast Pleven
 Nikopol (Oekraïne); een stad in de Oekraïense oblast Dnjepropetrovsk
 Nicopolis ad Istrum; een oude stad in Thracië (tegenwoordig Bulgarije) bij de samenvloeiing van de Yantra met de Donau, gesticht door Trajanus.
 Nicopolis ad Nestrum; een Romeinse stad nabij het huidige Gotse Deltsjev
 Nicopolis (Epirus); een stad in de oudheid in het Griekse Epirus
 Nicopolis (Cappadocië); een oude stad in Cappadocië in de vallei van de Lycus, gesticht door Pompeius op de plaats waar hij Mithradates versloeg
 Nicopolis (Egypte); een oude stad in Egypte, gesticht door Octavianus 24 v.Chr.

Zie ook:
 Afyonkarahisar (vroeger Nicopolis); een stad in Turkije, gesticht door Leo III in 740
 slag bij Nicopolis; een veldslag uit 1396